Nikolaj Makarov (), ruski hokejist, * 19. december 1948, Čeljabinsk, Rusija.

Makarov je v sovjetski ligi igral celotno kariero za klub Traktor Čeljabinsk, na 490-ih prvenstvenih tekmah je dosegel 113 golov, kariero pa je končal pri finskem klubu Jokerit Helsinki. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih enem svetovnem prvenstvu, na katerem je osvojil zlato medaljo. Za reprezentanco je nastopil na trinajstih tekmah, na katerih je dosegel tri gole.

Pregled kariere 

|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 69/70
|
| 28
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 70/71
|
| 37
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 71/72
|
| 31
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 72/73
|
| 29
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 73/74
|
| 31
| 8
| 4
| 12
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 74/75
|
| 35
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 75/76
|
| 33
| 8
| 4
| 12
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 76/77
|
| 36
| 8
| 12
| 20
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 77/78
|
| 36
| 10
| 6
| 16
|
| 39
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 44
| 11
| 5
| 16
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 43
| 15
| 9
| 24
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 80/81
|
| 49
| 15
| 12
| 27
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 81/82
|
| 56
| 21
| 18
| 39
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 82/83
|
| 31
| 20
| 14
| 34
|
| 44
|
| 8
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 83/84
|
| 32
| 14
| 14
| 28
|
| 49
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 552
| bgcolor="#7FFF00" | 147
| bgcolor="#7FFF00" | 98
| bgcolor="#7FFF00" | 245
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 382
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 8
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski branilci
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Traktor Čeljabinsk
Hokejisti Jokerit Helsinki
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih